Borci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Borci, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Borci, un village situé dans la municipalité de Jezero et dans la République serbe de Bosnie ;
 Borci, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Borci, un village situé dans la municipalité de Rača, district de Šumadija.